Fabbreria ima više značenja:
 Fabbreria, Bologna
 Fabbreria, Perugia
 Fabbreria, Terni